Ian Grote Stirling, biòleg canadenc
 Ian Stirling (presentador)